A 2019-es Tour de Hongrie a sorozat történetének 40. versenye, melyet 2019. június 11. és június 16. között bonyoéítottak le. A kerékpárverseny szakaszait és időpontjait 2019. március 12-én mutatták be egy sajtótájékoztatón. A versenyt az M4 Sport élőben közvetítette, az Eurosport pedig napi összefoglalókkal számolt be az eseményekről.

Szakaszok

Útvonal
 prológ: Siófok, víztorony – Fő utca – Vitorlás utca – Baross híd – Mártírok útja – Batthyány Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Indóház utca – Baross híd – Vitorlás utca – Fő utca
 1. szakasz: Velence – Agárd – Pákozd – Kápolnásnyék – Lovasberény – Alcsútdoboz – Felcsút – Bicske – Zsámbék – Gyermely – Bajna – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dobogókő – Esztergom
 2. szakasz: Balassagyarmat – Szécsény – Salgótarján – Bátonyterenye – Pétervására – Szúcs-Egercsehi – Szarvaskő – Eger – Felsőtárkány – Répáshuta – Lillafüred – Bükkszentkereszt – Lillafüred – Miskolc
 3. szakasz: Kazincbarcika – Tardona – Szilvásvárad – Eger – Egerszalók – Füzesabony – Poroszló – Tiszafüred – Hortobágy – Nagyhegyes – Hajdúszoboszló
 4. szakasz: Karcag – Berekfürdő – Tiszafüred – Poroszló – Füzesabony – Demjén – Egerszalók – Verpelét – Recsk – Parádsasvár – Mátraháza – Gyöngyös-Kékestető
 5. szakasz: Kecskemét – Ballószög – Izsák – Solt – Dunaföldvár – Előszállás – Alap – Sárbogárd – Aba – Székesfehérvár

Csapatok
A Tour de Hongrie 2019-es versenyére 19 csapat mintegy 132 versenyzője adta be jelentkezését. A csapatok közül 4 profi kontinentális, 13 kontinentális, 2 pedig nemzeti csapat.

Összefoglaló

Prológ

1. szakasz

2. szakasz

3A szakasz

3B szakasz

4. szakasz

5. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Összetett

Pontverseny

Hegyi pontverseny

Csapatok versenye

Jegyzetek

További információk
 

Hongrie
Tour de Hongrie